Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1999 го́да () — был 8-м сезоном чемпионата Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 

Турнирная таблица

Победитель напрямую допускался к участию в Первой лиге следующего сезона.

Результаты матчей

1 Команде «Монархс» было засчитано техническое поражение.2 Команде «Лигнумс» было засчитано техническое поражение.3 В матче между командами «Монархс» и «N&T» хозяевами поля считается команда «N&T».4 В матче между командами «Лидоста Рига» и «Юнайтед Ойлс» хозяевами поля считается команда «Юнайтед Ойлс».5 Команде «Монархс» было засчитано техническое поражение.

Латгале 
Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Матч между командами «Прейли» и «Сакарниекс» состоялся в Малте.

Видземе 
Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Матч между командами «Айзкраукле» и «Стайцеле» состоялся в Стайцеле.

Северо-Восточная Латвия 
Турнирная таблица

* У команды «Гроди» были вычтены 2 очка.

Результаты матчей

1 Команде «Балву Вилки» было засчитано техническое поражение.

Финальный турнир 
Турнирная таблица

Результаты матчей

1 Матч между командами «Робежсардзе» и «Лоде» не проводился, так как он не влиял на итоговое положение команд в турнирной таблице.

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1999
 Первая лига Латвии по футболу 1999
 Кубок Латвии по футболу 1999

Примечания 

1999
Футбол в Латвии в 1999 году